

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Abramowice – część miasta Lublin
 Abramowice – przysiółek wsi Szczyrzyc w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik

Inne 
 Abramowice – wieś zaginiona w dawnym pow. sieradzkim, wzmiankowana od XIV do XVI w..

Zobacz też 

 Abramowice Kościelne
 Abramowice Prywatne
 Abramów, Abramy, Jebramki, Mieczki-Abramy
 Ulica Abramowicka w Lublinie

Przypisy